Ел Дијесиочо има више значења:

 Ел Дијесиочо (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дијесиочо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дијесиочо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијесиочо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику